Una congruenza indica generalmente una relazione fra oggetti.
 Congruenza – in teoria dei numeri, è una relazione di equivalenza fra numeri interi.
 Congruenza – in geometria, è una relazione fra figure geometriche.
 Congruenza – in algebra lineare, è una relazione di equivalenza tra matrici.